Auxilium (lat. ‚Hilfe‘) steht für:
 Maria, Hilfe der Christen, ein Titel der Mutter Jesu
 24. Mai, Schutzmantelfest, Maria Hilf
 Auxilium (Hilfswerk), das katholische Hilfswerk Auxilium, das nationalsozialistischen Kriegsverbrechern half, illegal Europa zu verlassen.
 Der Hospizverein Wiesbaden AUXILIUM
 Päpstliche Universität Auxilium, Rom

Siehe auch:
 Auxilia
 Auxiliartruppen (lat. Auxilia)